Per Bengtsson kan avse:

Pär Bengtsson, 1922–2007 svensk fotbollsspelare aktiv under femtiotalet
Per Bengtsson (krögare), född 1967
Per Bengtsson (skridskoåkare), född 1967, svensk skridskoåkare som deltog i tre OS 1988–1994
Per Bengtson i Glösbo, 1867–1948, liberal riksdagsman 1910–1911
Per Bengtsson i Slangemölla, 1775–1858, riksdagsman av bondeståndet 1817–1823

Se även:
Peo Bengtsson, född 1933, svensk orienterare och orienteringsledare